

Geografia
 Carlson Buttress – contrafforte roccioso nei Monti Pensacola, in Antartide
 Ghiacciaio Carlson, in inglese Carlson Glacier – ghiacciaio nella parte sud-occidentale della Terra di Graham, in Antartide

Persone
 Al Carlson (1951) – ex cestista statunitense
 Amy Carlson (1968) – attrice statunitense, attiva prevalentemente in campo televisivo
 Arne Carlson (1934) – politico statunitense
 Ben Carlson (1985) – pilota motociclistico statunitense
 Carolyn Carlson (1943) – danzatrice e coreografa statunitense
 Chester Carlson (1906-1968) – fisico, avvocato, inventore e filantropo statunitense
 Clifford Carlson, noto anche come Doc Carlson (1894-1964) – giocatore di football americano
 Christy Carlson Romano (1984) – attrice e cantante statunitense
 Daniel Carlson (1995) – giocatore di football americano statunitense
 Dirk Carlson (1998) – calciatore lussemburghese, di ruolo difensore
 Don Carlson (1919-2004) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Dylan Carlson (1968) – chitarrista e cantante statunitense
 Erica Carlson (1981) – attrice svedese
 Frank Carlson (1893-1987) – politico statunitense
 Fredrik Ferdinand Carlson (1811-1887) – storico svedese
 Gemelli Carlson (1978) – gemelli identici statunitensi, che lavorano insieme come modelli
 Gretchen Carlson (1966) – modella e conduttrice televisiva statunitense, Miss America 1989
 Gustaf Carlson (1894-1942) – calciatore svedese, di ruolo centrocampista
 Jeff Carlson (1966) – ex giocatore di football americano statunitense
 Jessica Carlson (1993) – attrice statunitense
 John Carlson (1984) – ex giocatore di football americano statunitense
 June Carlson (1924-1996) – attrice statunitense
 Karen Carlson (1945) – attrice, regista e produttrice cinematografica statunitense
 Kasey Carlson (1991) – nuotatrice statunitense
 Kelly Carlson (1976) – attrice statunitense
 Kevin Carlson (1957-2010) – cantante, polistrumentista e compositore statunitense
 Kindra Carlson (1987) – pallavolista statunitense
 Kristina Carlson (1949) – scrittrice finlandese
 Len Carlson (1936-2006) – doppiatore canadese
 Leonard "Lenny" Carlson, noto come Lenny Lane (1970) – wrestler statunitense
 Mike Carlson. propr. Michael Kaz Carlson (1991) – cestista statunitense
 Richard Carlson (1912-1977) – attore e regista cinematografico e televisivo statunitense
 Robert James Carlson (1944) – arcivescovo cattolico statunitense
 Wallace Carlson (1894-1967) – regista statunitense

Personaggi immaginari
 Carl Carlson – personaggio secondario della serie di cartoni animati I Simpson

Altro
 Carlson Rezidor Hotel Group – una delle più grandi catene alberghiere al mondo con sede a Minneapolis e a Bruxelles
 Pattuglia di Carlson o The Long Patrol – operazione militare statunitense nel 1942 contro l'Esercito imperiale giapponese

Pagine correlate
 Carlsson
 Karlson